Тихвінська оборонна операція (16 жовтня — 18 листопада 1941) — оборонна операція радянських військ Ленінградського фронту та 52-ї і 4-ї окремих армій у ході битви за Ленінград у районі Тихвін-Волхов Ленінградської області у жовтні-листопаді 1941 року.
 Тихвінська наступальна операція (10 листопада — 30 грудня 1941) — контрнаступальна операція військ 54-ї армії Ленінградського фронту, у взаємодії з 4-ю та 52-ю окремими арміями, за сприянням військ Північно-Західного фронту Червоної армії, у ході якої радянські війська перейшли в контрнаступ й звільнили окуповані німецькими військами території на сході Ленінградської області в районі міста Тихвін.

Див. також 
 Битви та операції німецько-радянської війни
 Брянська операція
 Ростовська операція
 Дем'янська операція
 Харківська операція
 Прибалтійська операція (значення)

Примітки 

Операції і битви радянсько-німецької війни